Cyrilice byla původně používaná pouze slovanskými národy, ovšem pod kulturním či politickým vlivem Carského Ruska a Sovětského svazu mnoho jazyků začalo být zapisováno cyrilicí. Po rozpadu Sovětského svazu některé jazyky zůstaly u zápisu cyrilicí (např. mongolština), některé oficiálně cyrilici opustily a začaly používat latinku (např. ázerbájdžánština, turkmenština, uzbečtina, kazaština). Některé jazyky používají cyrilici díky tomu, že jejich mluvčí žijí na území, kde je cyrilice oficiálním písmem, ale samy oficiálně používají jiné písmo.

Toto je seznam jazyků, které jsou nebo byly zapisovány cyrilicí, u některých jazyků, o kterých neexistuje článek, je uvedena i jejich azbuka (a také u jazyků, u kterých není jejich azbuka zmíněna v článku o nich).

Slovanské jazyky 
 Běloruština (v Polsko-litevské unii užívána varianta latinky zvaná Łacinka)
 Bosenština
 Bulharština
 Církevní slovanština
 Černohorština
 Makedonština
 Ruština
 Rusínština
 Srbština
 Staroslověnština
 Ukrajinština

Neslovanské jazyky na území Ruska

Čukotsko-kamčatské jazyky 
 Čukotština (od roku 1936) 
 Korjačtina (od roku 1936)
 Itelmenština

Eskymácko-aleutské jazyky 
 Aleutština
 Alutiiq
 Juitština (středosibiřská jupičtina)

Indoevropské jazyky 
 Indoíránské jazyky
 Indoárijské jazyky
 Romština (v Srbsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Bulharsku a zemích bývalého Sovětského svazu)
 Íránské jazyky
 Kurdština (u mluvčích žijících v zemích bývalého Sovětského svazu)
 Osetština (od 18. st. a s přestávkami v 19. st.)
 Tatština
 Šugnanština
 Románské jazyky
 Rumunština (do 19. st. a v Moldavě mezi lety 1940-89, a ve zbytku Moldávie při každodenní komunikaci mezi určitými skupinami lidí)
 Moldavština nyní se užívá v Podněstří
 Ladino v bulharských sefardských publikacích

Jenisejské jazyky 
 Ketština

Jukagirské jazyky 
 jižní (lesní) jukagirština 
 severní (tundrová) jukagirština

Kavkazské jazyky 
 Udi 
 Severovýchodní kavkazské jazyky:
 Avarština 
 Čečenština (od roku 1938; mezi lety 1991–2000 užívána také latinka)
 Darginština 
 inguština 
 Lakština 
 Lezginské jazyky
 Tabasaranština
 Severozápadní kavkazské jazyky:
 Abazinština 
 Adygejština
 Kabardština

Mongolské jazyky 
 Burjatština
 Kalmyčtina

Mandžusko-tunguské jazyky 
 Evedština 
 Evenština (od roku 1936) 
 Nanajština 
 Udehejština

Turkické jazyky 
 Altajština 
 Baškirština 
 Čuvaština
 Dolganština 
 Gagauzština (od roku 1957 do devadesátých let, potom oficiálně v latince, ale v každodenní komunikaci se užívá vedle latinky nadále i cyrilice)
 Chakaština
 Jakutština 
 Karačajsko-balkarština
 Karakalpačtina (čtyřicátá až devadesátá léta)
 Karaimština (20. st.)
 Kumykština
 Nogajština
 Tatarština (od roku 1939; od roku 2000 také latinkou, v Rusku neoficiálně)
 Tuvanština

Uralské jazyky 
 Samojedské jazyky
 Enečtina 
 Něnečtina (od roku 1937) 
 Selkupština
 Ugrofinské jazyky
 Chantyjština
 Karelština (v letech 1940–1991)
 Komijské jazyky
 Komi-zyrjanština (od 17. st.)
 Komi-permjačtina
 Mansijština
 Marijština (od 19. st.) 
 Mordvinština
 Erza (od 18. st.)
 Mokša (od 18. st.)
 Sámské jazyky (od osmdesátých let)
 Kildinská sámština
 Udmurtština

Ostatní jazyky 
 Nivchština 
 Tlingitština
 Ruský znakový jazyk (užívá cyrilici prostřednictvím Ruské ruční abecedy)

Neslovanské jazyky mimo území Ruska

Afroasijské jazyky 
 Asyrská neoaramejština

Indoevropské jazyky 
 Indoíránské jazyky
 Íránské jazyky
 Jaghnóbština
 Tádžičtina

Kavkazské jazyky 
 Severozápadní kavkazské jazyky:
 Abcházština

Mongolské jazyky 
 Mongolština

Románské jazyky 
 Rumunština (do konce 19. století)
 Moldavština (v Moldavsku do roku 1990, v Podněstří stále)

Sinotibetské jazyky 
 Čínské jazyky
 Dunganština (od roku 1953)

Turkické jazyky 
 Ázerbájdžánština (v letech 1939–91, od roku 1991 oficiálně v latince, ale v každodenní komunikaci se užívá vedle latinky nadále i cyrilice)
 Kazaština (od roku 2018 také latinka, v roce 2025 přechod kompletně na latinku)
 Krymská tatarština (v letech 1938–91)
 Kyrgyzština
 Turkmenština (v letech 1940–94; od roku 1994 oficiálně v latince, ale v každodenní komunikaci se užívá vedle latinky nadále i cyrilice)
 Uzbečtina (v letech 1941–98; od roku 1998 je cyrilice používána společně s latinkou, která je označována jako budoucí písmo Uzbečtiny)

Umělé jazyky 
 Mezinárodní pomocné jazyky
 Lingua Franca Nova 
 Mezislovanština
 Slovio
 Fiktivní jazyky
 Brutopijština (příběhy Kačera Donalda)
 Syldavijština (Tintinova dobrodružství)

Reference

Související články 
 Cyrilice
 Varianty cyrilice
 Seznam znaků cyrilice
 Jazyky Ruska
 Seznam jazyků používajících latinku
 Seznam jazyků používajících arabské písmo

cyrilice
Cyrilice